Callistochiton periconis är en blötdjursart som beskrevs av Dall 1908. Callistochiton periconis ingår i släktet Callistochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
periconis